Fodor Lajos (1844–1906) óvodapedagógus, ifjúsági író, lapszerkesztő
 Fodor Lajos színész. 1914-ben végzett az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián
 Fodor Lajos (1924–2001) karnagy, zenekritikus, szerkesztő
 Fodor Lajos (1930–1993) kémikus, vegyészmérnök
 Fodor Lajos (1943) erdélyi magyar vegyészmérnök, feltaláló
 Fodor Lajos (1947) katonatiszt, vezérezredes, diplomata
 Fodor Lajos (1950–2018) gyógyszerész